Гушу Папакостя Гога () е румънски учител, един от първите дейци на румънската пропаганда сред куцовласите в Македония във втората половина на XIX век.

Биография 
Гушу Папакостя е роден в 1853 година в битолското влашко село Маловище. Той е сред първите македонски арумъни, поканени от княз Александру Йоан Куза в Румъния, за да стане учител и разпространител на румънизма сред македонските арумъни. Заминава за Румъния и учи в училището „Свети Апостоли“ в Букурещ. След завръщането си в Македония Гушу Папакостя отваря румънско училище в южномакедонския град Негуш, а по-късно в родното си Маловище. Жени се за учителката Теофана-Флора Папакостя (по баща Тону), с която има пет деца - две дъщери, политолога Александру Папакостя (1884 - 1925), историка Виктор Папакостя (1900 - 1962), юриста Петре Папакостя (1893 - 1969) и писателя Чезар Папакостя (1886 – 1936).

Умира в 1912 година.

Родословие

Бележки 

Македонски власи
Османски учители
Дейци на румънската пропаганда сред куцовласите
Родени в Маловище